Николае Манолеску (настоящая фамилия — Аползан; ; , , Королевство Румыния) — румынский , , , . Президент Союза писателей Румынии (с 2005). Доктор философии. Член Румынской академии. Политик, , посол Румынии при ЮНЕСКО (2006).

Биография 
После ареста родителей по политическим мотивам в 1953 году воспитывался в семье деда. Тогда же взял его фамилию.

С 1956 обучался на филологическом факультете Бухарестского университета. За участие в гражданских беспорядках и критику в отношении Георге Георгиу-Дежа и коммунистического режима в Румынии, в 1962 году был исключен из университета.

Позже продолжил учёбу. В 1974 получил научную степень доктора философии. Преподавал в альма-матер, профессор. Сотрудничал в литературным журналом «România Literară», с 1990 года до сегодняшнего дня — главный редактор этого издания.

Политическая деятельность 
После румынской революции 1989 года, был одним из основателей политической партии «Гражданский союз» (ноябрь 1990 года), в июле 1991 года возглавил партию. Участвовал в президентских выборах 1992 года в Румынии, набрав 0,7 % голосов.

В 1992—1996 избирался депутатом Сената Румынии.

В 1998 году «Гражданский союз» объединился с Национальной либеральной партии Румынии. Манолеску продолжал оставаться членом Национального совета партии «Гражданский союз» до 2000 года, после чего ушёл со своего поста и отошёл от активной политической жизни.

Творчество 
Николае Манолеску — автор более 40 публикаций, посвящённых, главным образом, истории румынской литературы, многих эссе, критических исследований. Наиболее известные труды «Istoria critică a literaturii române» и «Literatura română de azi, 1944—1964».

Выпустил (в соавторстве) учебники румынского языка и литературы для 9-х (1977) и 12-х классов средних школ (1979).

Ссылки 
 Criticul Nicolae Manolescu, verificat de ANI

Члены Румынской академии
Политики по алфавиту
Политики XX века
Политики XXI века
Общественные деятели Румынии
Доктора философии
Авторы учебников
Постоянные представители Румынии в ЮНЕСКО
Сенаторы Румынии (1992—1996)